Монтереј Парк има више значења:
 Монтереј Парк (Нови Мексико)
 Монтереј Парк (Калифорнија)